Monte Serra – vetta dei Monti Pisani, in Toscana
 Monte Serra – collina dell'Isola d'Elba
 Monte Serra – cono vulcanico inattivo dell'Etna
 Monte Serra – montagna dei Monti del Cicolano, in Abruzzo